Please (kan syfta på:

 Please (Toni Braxton-låt) – en musiksingel från 2005 av den amerikanska R&B-sångerskan Toni Braxton
 Please (musikalbum) – debutalbumet av den brittiska popgruppen Pet Shop Boys
 Please Please Me – debutalbumet av den brittiska popgruppen The Beatles